Велюнь — місто у Центральній Польщі (Лодзьке воєводство).
 Велюнь — село у Сарненському районі Рівненської області України.
 Велюнь — село у Берестейському районі Берестейської області Білорусі.

Див. також 
 Велюнський повіт